Shewa occidentale è una delle zone amministrative in cui è suddivisa la Regione di Oromia in Etiopia.

Woreda
La zona è composta da 23 woreda:
 Abuna Ginde Beret
 Adda Berga
 Ambo town
 Ambo Zuria
 Bako Tibe
 Cheliya
 Cobi
 Dano
 Dendi
 Ejere /Addis Alem
 Ejersa Lafo
 Ginde Beret
 Ifata
 Illu Galan
 Jeldu
 Jibat
 Liban Jawi
 Meta Robi
 Meta Walkite
 Mida Kegn
 Nono
 Tikur Enchini
 Toke Kutaye

Note

Altri progetti